Квасніцький — українське прізвище. Відомі носії:
 Квасніцький Микола Васильович — український вчений у галузі медицини, лікар-нейрохірург вищої кваліфікації. Заслужений лікар України (2005). Доктор медичних наук (2004), професор (2007).

Примітки